A Seleção Argelina de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Classificação

Escalação

Primeira fase 

Sorteada no grupo H, a Argélia enfrentou as seleções da Bélgica, da Coreia do Sul e da Rússia.

Segunda fase

Oitavas de final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014